El topónimo Morristown puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 el pueblo de Morristown, en el estado de Dakota del Sur;
 el pueblo de Morristown, en el estado de Indiana;
 la ciudad de Morristown, en el estado de Minnesota;
 el municipio de Morristown, también en el estado anterior;
 el pueblo de Morristown, en el estado de Nueva Jersey;
 el pueblo de Morristown, en el estado de Nueva York;
 la villa de Morristown, también en el estado anterior;
 la villa de Morristown, en el estado de Ohio;
 la ciudad de Morristown, en el estado de Tennessee; o
 el pueblo de Morristown, en el estado de Vermont.